Хизанейшвили — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Хизанейшвили, Отар Давидович (род. 1981) — грузинский футболист.
 Хизанейшвили, Дмитрий Ильич (1915 — ?) — лишённый звания Героя Социалистического Труда.